O Nordeste Sevens, também conhecido como Campeonato Nordestino de Rugby Sevens ou Campeonato Nordestino de Rugby Seven-a-side, é um torneio de Rugby Sevens disputado anualmente por times de categorias masculino adulto, feminino adulto e juvenil dos estados do nordeste do Brasil, que se enfrentam para ver quem é o campeão nordestino.

O Campeonato 
O torneio é aberto a todas as equipes de Rugby Sevens do Nordeste que confirmaram participação. O objetivo principal será o desenvolvimento do Rugby, servindo de instrumento para a diversão dos envolvidos e formação de árbitros, treinadores e dirigentes.

Edições

Categoria Adulto Masculino

Categoria Adulto Feminino

Categoria Juvenil Masculino

Equipes que participaram 
{| class="wikitable sortable"
! style="background: #DEB887; color: #8B4513;" | Equipe
! style="background: #DEB887; color: #8B4513;" | Fundação
! style="background: #DEB887; color: #8B4513;" | Feminino
! style="background: #DEB887; color: #8B4513;" | Juvenil Masculino
! style="background: #DEB887; color: #8B4513;" | Estado

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Albynos Rugby Clube (antigo Teresina AABB Rugby Clube) (time feminino)
|não
|25/11/2007
|não
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Alecrim FC Rugby (antigo Potiguar Rugby Clube de 13/08/2005) Facebook
|15/08/1915 (rugby JAN/2012)
|2006
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Aliança Rugby Clube Facebook
|06/10/2007
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Associação Esportiva do Alto de Ondina (antigo Fúria Rugby) Facebook
|05/01/2004 (rugby 29/08/2006)
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Bastardos Rugby Clube Facebook
|16/12/2010
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Camaragibe Rugby Team Facebook
|22/04/2011
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|CEFET-PE Rugby (CEFET-PE)
|
|
|2010
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Centuriões Rugby Clube Facebook
|08/07/2009
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Colégio Militar de Salvador (extinto) Facebook
|2007
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Maceió Rugby Clube (Cães da Areia) Facebook
|21/10/2006
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Delta Rugby Clube (UFPI) (antigo Calangos Rugby Team)  Facebook
|28/05/2010
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Dona Maria Rugby Clube (time feminino) Facebook
|não
|09/03/2012
|não
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Fúria Titans Rugby (antigo Titans Rugby Clube)
|01/10/2007
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Galícia Rugby Clube (antigo Bahia Rugby Clube de 15/01/2006) Facebook
|01/01/1933 (rugby 01/01/2009)
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|IF Sertão Pernambucano Rugby "Carrancas" (antigo IFPE Sertões Rugby)  Facebook
|JAN/2011
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Iracema Rugby Clube (time feminino) Facebook
|não
|02/12/2010
|não
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|João Pessoa Rugby Clube (antigo Garous Rugby Team de 09/06/2005 & Fúrias Rugby) Facebook
|2007
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Mandacaru Rugby Club (time feminino) Facebook
|não
|20/11/2011
|não
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Morro de São Paulo Rugby "Urubus" (antigo Urubus Rugby Clube)
|2006
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Orixás (Seleção Bahiana de Rugby) Facebook
|05/02/2006
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Paulista Rugby Club "Iguanas" Facebook
|26/12/2009
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Pernambuco (Seleção de Pernambucana de Rugby)
|2012
|
|2008
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Quibaana Rugby Clube Facebook
|24/03/2008
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Recife Rugby Club "Tubarões" Facebook
|20/01/2005
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Sergipe Rugby Club (extinto)
|11/07/2008
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Serigy Rugby Club  Facebook
|02/06/2011
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Sertões Rugby Clube Facebook
|20/01/2006
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|São Lourenço Rugby Facebook
|07/12/2011
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Talleres de Córdoba Rugby Club Facebook
|12/10/2010
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|Teresina Rugby Clube (extinto)|25/11/2006
|
|
| 

|- style="background:#F5DEB3; color:black"
|UFPE Rugby (UFPE)
|
|
|
| 
|}* Equipes mistas de cidades e clubes diferente, segunda representação de um clube no mesmo campeonato e diferentes categorias como Potiguar Rugby Clube Verde, Potiguar Rugby Clube Azul,  Colégio Militar de Salvador/Fúria Titans Rugby, Recife Rugby Clube A,  Recife Rugby Clube B, Potiguar Rugby Clube A, Potiguar Rugby Clube B,  Orixás (M19), Orixás (M17), Cães da Areia Rugby Clube (M17) não constam na lista. Nesta lista contém times exclusivos de rugby feminino.''

Página oficial do Nordeste Sevens

Ver também
  Circuito Brasileiro de Rugby Sevens
 Campeonato Piauiense de Rugby Sevens
 Torneio Universitário de Rugby Seven a Side
 Torneio Floripa Rugby Sevens
 Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens

Ligações externas
Site oficial da Confederação Brasileira de Rugby
Página do Galicia Rugby Clube
Página do Recife Rugby
Página do Rugby Potiguar